Zurstraßen oder Zurstrassen ist der Familienname folgender Personen:

 Annette Zurstraßen (1956–2006), deutsche Historikerin 
 Bettina Zurstrassen, Sozialwissenschaftlerin und Hochschullehrerin 
 Félix Zurstrassen (* 1987), belgischer Fusion- und Jazzmusiker
 Ludger Zurstraßen (1731–1798), römisch-katholischer Priester und von 1767 bis 1798 vorletzter Abt des Klosters Liesborn
 Pirly Zurstrassen (* 1958), belgischer Jazzmusiker